Proxima steht für:

 Proxima, Originaltitel von Proxima – Die Astronautin, Film von Alice Winocour (2019)
 Próxima, Film von Carlos Atanes (2007)
 Proxima (Roman), Roman von Stephen Baxter (2013)

Siehe auch:
 Proxima Centauri, Stern
 Proxima Ophiuchi, siehe Barnards Pfeilstern